Народен съд може да отнася за:

 съдилище в Австрия, виж Народен съд (Австрия) (1945–1955)
 съдилище в Бавария, виж Народен съд (Бавария) (1918–1924)
 съдилище в България, виж Народен съд (1944-1945)
 съдилища в Атинската демокрация, виж Хелиея